

Anno 
 1952 – (MCMLII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1952 a.C.

Matematica 
 1952 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1952 Hesburgh – asteroide della fascia principale del sistema solare.